Pneumonia – Polmonite
 Pneumonia – album dei Whiskeytown del 2001